Muscolo obliquo superiore della testa
Muscolo obliquo inferiore della testa
Muscolo obliquo auricolare
Muscolo obliquo inferiore dell'occhio
Muscolo obliquo superiore dell'occhio
Muscolo obliquo esterno dell'addome
Muscolo obliquo interno dell'addome